Во́льное () — село,
Вольненский сельский совет,
Новомосковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223281501. Население по переписи 2001 года составляло 1994 человека .

Является административным центром Вольненского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Хащевое.

Географическое положение 
Село Вольное находится на правом берегу реки Самара,
выше по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Ивано-Михайловка,
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Хащевое,
на противоположном берегу — пгт Гвардейское.
По селу протекает пересыхающая река Вольнянка с запрудой.
Через село проходит автомобильная дорога  ().
Рядом проходит железная дорога, станция Вольное в 2-х км.

История 
 На территории села Вольное раскопано курганное погребение скифского знатного воина (IV в. до н. э.) с оружием и украшениями из золота.
 Село Вольное возникло в 1776 году.

Экономика 
 ЧП «ДПК Скифия».
 «Вольное 2002», агрофирма, ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Больница.

Религия 

 Свято-Духовский храм.

Примечания